Уллинский — фамилия:

 Уллинский, Иван Семёнович — Георгиевский кавалер; капитан; № 5327; 1 декабря 1835.
 Уллинский, Яков Семёнович — Георгиевский кавалер; майор; № 4748; 21 декабря 1832.

См. также 
 Уланский
 Уланы